Die Meisterschaft der zweithöchsten sowjetischen Spielklasse wurde unter sechzehn Mannschaften ausgetragen.

Modus 
16 Mannschaften traten vier Mal in der Saison gegeneinander an. Der Sieger stieg in die höchste Spielklasse auf und die drei Letztplatzierten stiegen ab.

Tabelle

Aufstiegsrunde der Wtoraja Liga

Weblinks 
 Endtabelle (russ.)

1983
Eishockeysaison 1983/84